Långagyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långagyl, Skåne, sjö i Osby kommun, 
Långagyl, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (1,98 ha)
Långagylet (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (1,96 ha)
Långagylet (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,

Se även
Långegyl
Långegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn